В данном ниже списке указаны все те, кто выступал в качестве ведущих конкурса песни Евровидение. До 1979 года Евровидение представлял лишь один ведущий, и после 1988 года в нескольких конкурсах эта традиция сохранилась. Начиная уже с 1988 года, большинство конкурсов проводит по двое ведущих. Евровидение 1999 года стало первым конкурсом, в котором руководили сразу трое ведущих.

Ведущие

Ведущие в грин-руме

Songs of Europe 
Songs of Europe — специальный концерт, который состоялся 22 августа 1981 года, транслировавшийся из Мюсена, Норвегия, чтобы отпраздновать 25-летие конкурса песни Евровидение. На концерте присутствовали и выступали 21 из 29 победителей песенного конкурса. Ведущими концерта были:

Congratulations: 50-летие конкурса песни Евровидение 
Congratulations: 50-летие конкурса песни Евровидение — специальное телешоу, транслировавшееся из Копенгагена, Дания, чтобы отметить 50-летний юбилей конкурса песни Евровидение и определить самого популярного участника за пятьдесят лет существования конкурса. Ведущими этого события стали двое бывших участников:

Eurovision Song Contest’s Greatest Hits: 60-летие конкурса песни Евровидение. 
Eurovision Song Contest’s Greatest Hits — телешоу, которое состоялось 31 марта 2015 года, транслировавшись из Лондона, в честь 60-летия конкурса песни Евровидение. Были приглашены многие артисты-победители конкурса. В этот раз не определялся самый популярный участник Евровидения, артисты лишь исполнили песни, у многих артистов было попурри (несколько песен в одном выступлении) : Дима Билан, Джонни Логан, Роза Лопес, с которыми они занимали 1,2 или 3 места.

Ведущими стали Грэм Нортон, комментатор конкурса песни Евровидение в Великобритании(BBC), и Петра Меде, актриса, телеведущая, комик, ведущая конкурса песни Евровидение 2013.

Ведущие, рождённые за пределами страны, проводящей конкурс 

  Кэти Бойл, родилась во Флоренции, Италия. Имеет итальянско-русские корни со стороны отца и британско-австралийские со стороны матери.
  Мирей Делануа, родилась во Франции.
  Хельга Гиттон, родилась в Кёнигсберге, Германия (ныне Калининград, Россия).
  Леон Цитрон, родился в Петрограде, Российская империя.
  Лилл Линдфорс, родилась в Хельсинки, Финляндия.
  Осе Клевеланд, родилась в Стокгольме, Швеция. Отец — норвежец, мать — шведка.
  Виктор Ласло, родилась в Лорьяне, Франция.
  Фионнуала Суини, родилась в Белфасте, Великобритания.
  Ульрика Йонссон, родилась в Соллентуна, Швеция.
  Терри Воган, родился в Лимерике, Ирландия.
  Мария Меноунос, родилась в Массачусетсе, США. Родители — греки.
  Надя Хаснауи, родилась в Марокко. Отец — марокканец, мать — норвежка.
  Катрина Лесканич, родилась в Канзасе, США.
  Анке Энгельке, родилась в Монреале, Канада. Родители — немцы.
  Грэм Нортон родился в Клондолкине, Ирландия.
  Даниэла Руа родилась в Бостоне, Массачусетс, США. Родители — португальцы.

Ведущие, которые участвовали в Евровидении 
  Корри Броккен, представляла Нидерланды в 1956 и 1958, и победила в 1957 году.
  Ярдена Арази, представляла Израиль в 1976 и 1988 годах.
  Лилл Линдфорс, представляла Швецию в 1966 году вместе со Сванте Турресон.
  Осе Клевеланд, представляла Норвегию в 1966 году.
  Джильола Чинкветти, победила в 1964 и заняла второе место в 1974 году от Италии.
  Тото Кутуньо, победил в 1990 году от Италии.
  Дафна Декель, представляла Израиль в 1992 году.
  Катрина Лесканич, победила в 1997 году от Великобритании в группе Katrina and the Waves.
  Ренарс Кауперс, представлял Латвию в 2000 году в группе Brainstorm.
  Мария Наумова, победила в 2002 году от Латвии.
  Сакис Рувас, представлял Грецию в 2004 и 2009 годах.
  Желько Йоксимович, представлял Сербию и Черногорию в 2004 и Сербию в 2012 году.
  Алсу, представляла Россию в 2000 году.
  Штефан Рааб, представлял Германию в 2000 году.
  Эльдар Гасымов, победил в 2011 году от Азербайджана.
  Кончита Вурст, победительница конкурса 2014 года.
  Монс Сельмерлёв, победитель конкурса 2015 года.

Ведущие, которые отказались 
  Рене Медвесек и Дубравка Маркович
  Элисон Дуди
  Руслана Лыжичко, победительница конкурса песни Евровидение 2004
  Яна Чурикова

См. также 
 Список ведущих на детском конкурсе песни Евровидение

Примечания 

Ведущие